Marquardt kan syfta på:

Personer 
 Bridget Marquardt
 Darcy Marquardt
 Karl Joachim Marquardt
 Nate Marquardt
 Sven Marquardt
 Marquardt Slevogt

Platser 
 Marquardt, Potsdam – en stadsdel i Potsdam, Brandenburg, Tyskland